Coalición Cívica puede referirse a:

Coalición Cívica (confederación): una confederación de partidos políticos creada en 2007 en Argentina desvinculada en 2009 y caducada en 2011.
Coalición Cívica ARI: un partido político, continuador de Afirmación para una República Igualitaria (ARI) que adoptó ese nombre a partir de octubre de 2009 e integró a otras partes de la Confederación Coalición Cívica.